

Helyek

Németország
 Bartow (Előpomeránia)

USA
Bartow (Florida)
Bartow (Georgia)
Bartow megye
Bartow (Nyugat-Virginia)

Más
 Bartow Arena
 Bartow Air Base
 Bartow High School